Лаха () — село в муниципальном районе «Агинский район» Агинского Бурятского округа в Забайкальском крае России.
Входит в состав сельского поселения «Урда-Ага».

География 
Лаха находится вблизи административной границы с Ононским районом.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный засушливый. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет −56 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) — 38 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 250—380 мм.

История 
Образовано в 1923 году.

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения буряты составляли 97 % от 159 чел..

Инфраструктура 
Животноводство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Агинского района